Ел Салтиљеро Уно има више значења:

 Ел Салтиљеро Уно (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салтиљеро Уно, Ла Ретама (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику